Witold Grabowski (1898-1966) – polski polityk, prawnik, minister sprawiedliwości II RP 1936-1939
 Witold Grabowski (1902-1963) – polski radiolog, profesor Akademii Medycznych w Gdańsku i Wrocławiu